De Kuil (Texel), een polder op Texel
De Kuil (Zutendaal), een natuurgebied te Zutendaal
De Kuil (Prinsenbeek), een zwemplas bij Breda